Waldstadt ist ein Ortsname:

Stadt:
 Waldstadt, Beiname der Stadt Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Ortschaften und Siedlungsplätze:
 Waldstadt (Karlsruhe),  Stadtteil des kreisfreien Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Waldstadt am Spessart, inoffizieller Name eines Wohngebietes der Gemeinde Kleinostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Waldstadt (Mosbach), Wohngebiet der Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldstadt (Mölln) oder Steinfeld, inoffizieller Name eines Wohngebietes der Stadt Mölln, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Waldstadt (Potsdam) – zwei Siedlungen im Stadtteil Potsdam-Süd, kreisfreies Potsdam, Brandenburg
 Waldstadt I (Potsdam), nordöstlich der L 78
 Waldstadt II (Potsdam), südwestlich der L 78
 Waldstadt (Zossen). ehemals selbständiger Gemeindeteil des Stadtteils Wünsdorf von Zossen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Waldstatt (Gemeinde in Appenzell AR)
 Walstatt
 Walstad
 Wallstadt
 Walenstadt
 Waldstedt